Заха́рьевская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Захарьевская улица — улица в Минске.

Россия 
 В Санкт-Петербурге:
 Захарьевская улица — улица в Центральном районе.
 Захарьевская улица — улица в Лисьем Носу.